Ludwig Angerer ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Angerer (1827–1879), österreichischer Fotograf
 Ludwig Angerer (Maler) (1891–nach 1949), deutscher Maler
 Ludwig Valentin Angerer (* 1938), deutscher Architekt, Kunstmaler und Bildhauer